Rios
 Rio das Pedras (rio de São Paulo) — rio brasileiro do estado de São Paulo
 Rio das Pedras (Santa Catarina) — rio brasileiro do estado de Santa Catarina
 Rio das Pedras (rio de Salvador) — rio brasileiro da cidade de Salvador
 Rio das Pedras (ilha de São Tomé) — São Tomé e Príncipe

Localidades
 Rio das Pedras — município brasileiro do estado de São Paulo
 Rio das Pedras (Moçambique) — cidade em Moçambique
 Rio das Pedras (Quirinópolis) — bairro em Quirinópolis, estado de Goiás
 Rio das Pedras (Rio de Janeiro) - bairro no município do Rio de Janeiro

Desambiguação